Casermette ima više značenja:
 Casermette, Latina
 Casermette, Torino